De Cock en de moord op Sinterklaas is de tachtigste aflevering van de Nederlandse politieserie Baantjer, alsook de achtste van seizoen zeven. In deze aflevering worden er rollen gespeeld door onder anderen Hymke de Vries en Wilfred Klaver (allebei uit Spijkerhoek).

Verhaal 
Het lijk van een man in een sinterklaaspak wordt aangetroffen in de gracht. De Cock komt erachter dat deze goedheilig man niet altijd het beste voorhad met kinderen.

Gastrollen 
Tiny Pieters - Hymke de Vries
Patrick Sanders - Wilfred Klaver
Joop Groen - Hajo Bruins
Marga Hofstee - Bodil de la Parra
Theo Dons - Eelco Smits

Zie ook 
 Baantjer

Baantjer (televisieserie)